Taschfin, auch Taschufin, hieß:

 der Merinidenherrscher Abu Umar Taschfin ibn Ali (1361–1362)
 der Almoravidenherrscher Taschfin ibn Ali (1143–1145)
 der Ghaniyidenherrscher Taschfin ibn Ishaq ibn Ghaniya (1185–1187)